Jazowa ist der Name von zwei Orten in Polen:

 Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Jazowa (Wiśniowa), Dorf im Powiat Strzyżowski
 Woiwodschaft Pommern:
 Jazowa (Nowy Dwór Gdański), Dorf im Powiat Nowodworski